Кончіта Мартінес була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Аранча Санчес Вікаріо з рахунком 4–6, 7–6, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Аранча Санчес Вікаріо (переможниця)
  Кончіта Мартінес (фінал)
  Бренда Шульц-Маккарті (чвертьфінал)
  Марі П'єрс (півфінал)
  Мартіна Хінгіс (чвертьфінал)
  Жюлі Алар-Декюжі (півфінал)
  Юдіт Візнер (2-ге коло)
  Петра Бегеров (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Тур WTA 1996
WTA Hamburg